Пруд — діалектне слово, що означає «швидка течія води».

Топонім 

  — село в Городоцькому районі Вітебської області.
  — село в Дятловському районі Гродненської області.
  — село в Зельвенському районі Гродненської області.

  — населений пункт в общині Оджак у Посавському кантоні Федерації Боснії і Герцеговини.

 Пруд — присілок у Невельському районі Псковської області.
  — присілок в Усвятському районі Псковської області.

 Пруд — населений пункт у Дубровницько-Неретванській жупанії у складі міста Меткович.

Див. також 
 Архипов Пруд
 Старий Пруд
 Чувашський Пруд

Примітки